Sellier peut désigner :

Métier 
Sellier garnisseur.
Un sellier harnacheur ou bourrelier qui fabrique des selles d'équitation.

Personnalités 

 André Sellier (1920-2015), historien français.
 André Sellier, général français.
 Charles-François Sellier (1830-1882), peintre français.
 Diané Sellier (né en 2001), patineur de vitesse sur piste courte franco-polonais
 François-Édouard Sellier (1795-1869), homme politique français.
 Félix Sellier (1893-1965), coureur cycliste belge.
 Geneviève Sellier, historienne du cinéma et universitaire française.
 Georges Sellier (1893-1988), acteur français. 
 Germaine Malaterre-Sellier (1889-1967), résistante et féministe française.
 Henri Sellier (1883-1943), homme politique français.
 Henri Sellier (1889-?), footballeur français.
 Henri Sellier (1848-1899), ténor français.
 Jean Sellier (1941-), haut fonctionnaire, géographe et auteur, fils d'André Sellier
 Jean Sellier (1955-), conseiller général, maire de Saint-Sulpice-sur-Risle depuis 1995, président de la communauté de communes du Pays de L'Aigle de 1994 à 2013
 Julien Sellier (1986-), présentateur et journaliste français.
 Louis Sellier (1885-1978), syndicaliste français.
 Pascal Sellier (1959-), acteur français.
 Pierre Sellier (1892-1949), militaire français.
 Philippe Sellier (1931-), universitaire français.
 Pierre Sellier (1966-), professionnel français du conseil en stratégie.
 Simon Sellier (1995-), coureur cycliste français.

Lieux 
 Le parc Henri-Sellier, un espace vert public de la commune du Plessis-Robinson.
 Lycée Henri Sellier, une station du tramway d'Île-de-France située à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis). Elle dessert notamment le lycée homonyme.

Divers 
 Chambord sellier, une entreprise de maroquinerie française.

Notes et références 

Patronyme français